«Знедолені» () — роман 1862 року письменника Віктора Гюго.
 «Знедолені» — мюзикл за романом Віктора Гюго.
 «Знедолені » () — роман 1975 року письменника Імре Кертеса.

Адаптації роману Віктора Гюго

Фільми 
 «Знедолені» () — кінофільм 1909 року, США, режисер — Джеймс Стюарт Блектон, у головній ролі — Вільям В. Ранус.
 «Знедолені» () — кінофільм в трьох частинах, 1913 рік, Франція, режисер — Альбер Капеллані, у головній ролі Анрі Краусс.
 «Знедолені» () — кінофільм 1917 року, США, режисер — Френк Ллойд, у головній ролі — Вільям Фарнум.
 «Знедолені» () — фільм 1925 року, Франція, режисер — Анрі Фекур.
 «Знедолені» () — трисерійний кінофільм 1934 року, Франція, режисер — Реймон Бернар, у головній ролі — Гаррі Бор.
 «Знедолені» () — кінофільм 1935 року, США, режисер — Річард Болеславський, у головній ролі — Фредрік Марч. Номінувався на «Оскара».
 «Знедолені» () — кінофільм 1943 року, Мексика, режисер — Фернандо Ріверо, у головній ролі — Домінго Солер.
 «Знедолені» () — кінофільм 1948 року, Італія, режисер — Ріккардо Фреда, у головній ролі — Джино Черві.
 «Знедолені» () — кінофільм 1952 року, США, режисер — Льюїс Майлстоун, у головній ролі — Майкл Ренні.
 «Знедолені» () — кінофільм 1958 року, Франція—НДР, режисер — Жан-Поль Ле Шануа, у головній ролі — Жан Габен.
 «Знедолені» () — 2-серійний фільм 1972 року, Франція, режисер — Марсель Блюваль, у головній ролі — Жорж Жере.
 «Знедолені» () — кінофільм 1982 року, Франція, режисер — Робер Оссейн, у головній ролі — Ліно Вентура.
 «Знедолені» () — кінофільм 1995 року, Франція, режисер — Клод Лелуш, у головній ролі — Жан-Поль Бельмондо.
 «Знедолені» () — кінофільм 1998 року, Велика Британія—Німеччина—США, режисер — Білле Аугуст, у головній ролі — Ліам Нісон.
 «Знедолені» () — французький 4-серійний фільм 2000 року режисера Жозе Даян, у головній ролі — Жерар Депардьє.
 «Знедолені» () — драматичний фільм-мюзикл 2012 року режисера Тома Гупера, у головній ролі — Г'ю Джекмен.
 «Знедолені» () — французький драматичний фільм 2019 року; реж. Ладж Лі.

Телесеріали 
 «Знедолені» — італійський 10-серійний телесеріал 1964 року.
 «Знедолені» — британський телесеріал 1967;
 «Знедолені» — мексиканський телесеріал Антуліо Хіменеса Понса, 1974;
 «Знедолені» — американський телесеріал Гленна Джордана, 1978;
 «Знедолені» — японський мультсеріал Такасі Куока, 1979;
 «Знедолені» () — мультсеріал 1972 року, Франція, режисер — Тібо Шатель.
 «Знедолені: Козетта» — японський аніме-серіал 2007 року режисера Хіроакі Сакураї.
 «Знедолені» — мексикансько-американський телесеріал, режисери Карлос Віллегас та Віктор Геррера, 2014-2015
 Знедолені — британський мінісеріал (2018-2019), режисер

Радіопостановки 
 «Знедолені» — британська радіоадаптація роману Віктора Гюго у 7-ми частинах 1937 року, здійснена Орсоном Веллсом.
 «Знедолені» — російська радянська радіокомпозиція вистави Державного академічного театру ім. Є. Вахтангова за романом Віктора Гюго, 1952.

Інші 
 Знедолені (фільм, 2006) () — гонконзький бойовик 2006 року, режисер Джонні То